GRES Em Cima da Hora est une école de samba de Rio de Janeiro au Brésil.

Données de l'école 
  D2 Carnaval

  D3 Carnaval

  D5 Carnaval

Enredos

Références 

Em Cima da Hora